Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржана је 10. и 11. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. није бранио Јамајканац Јохан Блејк, због проблема са коленом.

Земље учеснице 
Учествовало је 75 атлетичара из 56 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
10. август 2013.. 
{| class="wikitable"
|-
|Светски рекорд||rowspan=2|9,58||rowspan=2|Јусејн Болт||rowspan=2| ||rowspan=2|Берлин, Немачка ||rowspan=2| 16. август 2009.
|-
|Рекорд светских првенстава
|-
|Најбољи резултат сезоне||9,75||Тајсон Геј||||Де Мојн, САД||21. јун 2013.
|-
| Европски рекорд || 9,86 ||Франсис Обиквелу  ||  || Атина, Грчка|| 22. август 2004.
|-
|Североамерички рекорд|| 9,58||Јусејн Болт||||Берлин, Немачка
||16. август 2009.
|-
| Јужноамерички рекорд || 10,00 || Робсон Каетано да Силва ||||Мексико , Мексико||22. јул 1988.
|-
| Афрички рекорд || 9,85 ||Олусоџи Фасуба ||  || Доха, Катар|| 12. мај 2006.
|-
| Азијски рекорд || 9,99 || Самјуел Франсис ||  || Аман, Јордан || 26. јул 2007.
|-
| Океанијски рекорд || 9,93  ||Патрик Џонсон ||  || Мито, Јапан|| 5. мај 2003.
|}

 Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих атлетичара 2013. године је пре почетка светског првенства (10. августа 2013) заузимало следећи пласман. Од њих 10 по четворица су са Јамајке и из САД, и по један из Уједињеног Краљевства и Француске. Од њих десет, неће учесвовати Американци Тајсон Геј (позитивна допинг контрола) и Лок Дентариус (није се квалификовао у репрезентацију) и Јамајканац Асафа Пауел (позитивна допинг контрола на националном првенству).

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2013.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+4)

 Резултати 
 Предтакмичење 
У предтакмичењу учествовало је 30 спринтера са најслабијим резултатима подељених у 4 групе. За пласман у следећи ранг такмичења ушли су по двојица првопласираних из група (КВ) и тројица према постигнутом резултату (кв), . 
Ветар:Група 1: -0,4 м/с, Група 2: +0,3 м/с, Група 3: -0,5 м/с, Heat 4: -0,4 м/с

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. За пласман у финале ушли су по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица према постигнутом резултату (кв'''), . 

Ветар:Група 1: -0,2 м/с, Група 2: +0,4 м/с, Група 3: +0,1 м/с,

Финале 
Ветар :-0,3 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном